Олеховка:

 Олеховка (приток Уздянки) — река в Белоруссии, протекает в Минской области.
 Олеховка (приток Берёзовки) — река в России, протекает в Архангельской области.

См. также 
 Ольховка